Татья́на Гудко́ва: Гудкова, Татьяна Валентиновна (род. 1978) — российская легкоатлетка.
 Гудкова, Татьяна Михайловна (род. 1993) — российская шпажистка.